Commenda ima više značenja:
 Commenda, Reggio Emilia
 Commenda, Viterbo